Vinogràdovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Vinogràdovka (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Vinogràdovka (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Vinogràdovka (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Vinogràdovka (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia